«Аквариум» — мультипликационный фильм.

Сюжет 
Короткометражный фильм. Главная идея фильма - защита природы.

О фильме 
1984 году в Мурманске, на II Всероссийском фестивале документальных и научных фильмов о защите природы получил диплом жюри и Почетную Грамоту Государственной Комиссии киномотографии РСФСР.
 Первая работа композитора Али Бабаева.
 Техника — совмещение двойной и тройной экспозиции разных фактур

Создатели

См. также 
 Фильмы студии Азербайджанфильм

Рисованные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы студии «Азербайджанфильм»
Мультфильмы на русском языке